

Geografia 
 Pensa – comune della provincia di Sanmatenga (Burkina Faso)
 Penza (Пе´нза), a volte traslitterata Pensa – città capoluogo dell'Oblast' di Penza (Russia)

Musica 
 Pensa – brano musicale di Fabrizio Moro, vincitore della sezione Giovani al Festival di Sanremo 2007, pubblicato come singolo
 Pensa – album di Fabrizio Moro del 2007

Persone 
 Antonio Pensa (Milano, 1874 – Pavia, 1970) – anatomista italiano
 Pietro Pensa (Esino Lario, 1906 – Bellano, 1996) – ingegnere e dirigente d'azienda italiano